Cool Spring ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cool Spring (Delaware)
 Cool Spring (Pennsylvania)
 Cool Spring (South Carolina)
 Cool Spring (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cool Spring Battlefield, in Berryville, Virginia, ID-Nr. 97000492
 Cool Spring Park Historic District, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 83003513
 Cool Spring Place, in Fayetteville, North Carolina, ID-Nr. 72000956
 Cool Spring Presbyterian Church, in Lewes, Delaware, ID-Nr. 82002363

Siehe auch:
 Cool Spring Farm
 Cool Springs
 Coolspring Township